Mount Vernon (Alabama)
Mount Vernon (Arkansas)
Mount Vernon (Georgia)
Mount Vernon (Illinois)
Mount Vernon (Indiana)
Mount Vernon (Iowa)
Mount Vernon (Kentucky)
Mount Vernon (Maine)
Mount Vernon (Maryland, Somerset megye)
Mount Vernon (Missouri)
Mont Vernon (New Hampshire)
Mount Vernon (New York, Westchester megye)
Mount Vernon (New York, Erie megye)
Mount Vernon (Nyugat-Virginia)
Mount Vernon (Ohio)
Mount Vernon (Oregon)
Mount Vernon (Dél-Dakota)
Mount Vernon (Texas)
Mount Vernon (Virginia)
Mount Vernon (Washington)
Mount Vernon (Wisconsin)
Mount Vernon (ültetvény)